Aktivita (z lat. actio = jednání, činnost, opatření, akce, praktická činnost) může označovat:
 činnost
 jednání

Fyzika
 Radioaktivita
 Optická aktivita

Chemie
 Aktivita (chemie)

Biochemie
 Enzymová či enzymatická aktivita

Geologie
 Sopečná aktivita

Politika
 Politická aktivita

Právo
 Retroaktivita 

Sexualita
 Aktivita jako mužská role ve stejnopohlavním sexuálním styku

Externí odkazy